Ferracci ist der Familienname folgender Personen:
 François Ferracci (* 1979), französischer Spezialeffekt-Künstler 
 Marc Ferracci (* 1977), französischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Michel Ferracci (* 1967), französischer Schauspieler 
 Michel Ferracci-Porri (* 1949), französischer Schriftsteller
 René Ferracci (1927–1982), französischer Filmplakatdesigner